Powiat Yamamoto – powiat w prefekturze Akita
 Powiat Yamamoto – dawny powiat w prefekturze Fukuoka
 Powiat Yamamoto – dawny powiat w prefekturze Kumamoto